Само:
 Са́мо — первый известный по имени славянский князь, основатель государства Само
 Само — коммуна в итальянской области Калабрия
 Само — народ в Буркина-Фасо
 Само (Samo) — словенское личное имя
 Хубад, Само — словенский дирижёр
 Само — местоимение

См. также 
 Самоа
 Самос
 Сам
 Сами